Турнейзен () — фамилия.

 Турнейзен, Рудольф (1857—1940) — швейцарский лингвист и кельтолог.
  — швейцарский теолог.

См. также 
 Турнейссер